Абрагам — еврейская фамилия.

Известные носители 
 Абрагам, Анатоль (Анатолий Израилевич, 1914—2011) — французский физик еврейского происхождения.
 Абрагам (Абрахам), Макс (1875—1922) — немецкий физик-теоретик еврейского происхождения.
 Абрагам, Якоб (1723—1800) — немецкий резчик монетных штемпелей и медальер.

См. также 
 Абрахам